Juan José González Rivas (1951), jurista i magistrat espanyol, president del Tribunal Constitucional (des de 2017).
 Juan José González Argüelles (1973), esportista asturià.
 Juan José González (1945-2016), periodista i director de TV